Franco Vidal Morales (2 de abril de 1995, Lima) es un abogado y político peruano. Actual alcalde del distrito de Ate.

Biografía 
Nació el 2 de abril de 1995 en Lima. Titulado en la carrera de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

Carrera política 
Postuló a la alcaldía del Distrito de Ate por el partido Avanza País en la elecciones municipales de 2022 y fue electo alcalde para el periodo 2023-2026. Franco Vidal es el alcalde más joven de Lima.

Referencias

Enlaces externos 

 Municipalidad Distrital de Ate. 

Nacidos en Lima
Hombres
Nacidos en 1995
Alcaldes de Ate